Кочино́ка  () — департамент на севере Аргентины, в составе провинции Жужуй.

Территория — 7837 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 12 656 человек против 12 111 человек в 2001 году, что составило рост на 4,5%. Плотность населения — 1,61 чел./км².

Административный центр — Абра-Пампа.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Яви
 на северо-востоке — с провинцией Сальта
 на востоке — с департаментом Умауака
 на юго-востоке — с департаментом Тумбая
 на юге — с провинцией Сальта
 на юго-западе — с департаментом Сускес
 на северо-западе — с департаментом Ринконада

Административное деление
Департамент включает 4 муниципалитета

Абра-Пампа
Абдон-Кастро-Толай
Абралайте
Пуэсто-дель-Маркес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй